Калкан може да се отнася за:
 Калкан (Psetta maxima), вид риби от семейство Калканови
 Калканови (Scophthalmidae), други представители на семейството
 Калкан (град), град в Турция
 Калканна стена, архитектурен елемент